Tollerton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Tollerton (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire